Hierba de la planta puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lunaria annua
 El nombre común de la planta Medicago marina
 El nombre común de la planta Mesembryanthemum crystallinum.
 El nombre común de la planta Paronychia argentea.